Općina Odžak kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Općina Odžak (kommun i Bosnien och Hercegovina), Federationen Bosnien och Hercegovina, 
 Opština Vukosavlje, kanton, Republika Srpska, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar